Азербайджано-турецкие отношения (, ) — двусторонние отношения между Азербайджаном и Турцией в политической, экономической, военной и иных сферах.

Азербайджан, близкий Турции по этническому, религиозному и культурному аспектам, остаётся для неё основным партнёром на Южном Кавказе, поэтому Турция остаётся верным сторонником Азербайджана в его усилиях по укреплению независимости и сохранению территориальной целостности. 

Протяжённость государственной границы между странами составляет по разным данным от 9 до 11 км.

История

Период Азербайджанской ССР 
После заключения Карсского договора в Турцию было отправлено дипломатическое представительство Азербайджанской ССР. Дипломатическим представителем Азербайджанской ССР и Закавказской СФСР в Турции в 1921—22 годах являлся Ибрагим Абилов.

После 1991 года

Карабахская война 

С началом Карабахской войны Турция полностью поддерживала Азербайджан, особенно в период правления президента Азербайджана Абульфаза Эльчибея. После перехода Кельбаджарского района под контроль армянских сил Турция выступила на экстренном заседании Совета Безопасности ООН 6 апреля. Но Совет безопасности отклонил предложенную Турцией формулировку «агрессии Армении против суверенной Азербайджанской республики». В принятой резолюции лишь выражалась серьёзная озабоченность «по поводу эскалации враждебных актов в конфликте в Нагорном Карабахе», и говорилось не об агрессии Армении. В мае 1992 года армянские вооружённые формирования атаковали Нахичевань, возникла ситуация при которой Турция могла вмешаться в войну. В 1993 году Турция в одностороннем порядке блокировала армяно-турецкую границу, мотивируя это оккупацией азербайджанских районов армянскими войсками. Турецкое правительство обещает открыть границу при условии, что Армения прекратит добиваться международного признания геноцида армян и выведет войска из зоны конфликта в Нагорном Карабахе.

Тем не менее, по большей части поддержка Турции ограничивалась лишь дипломатией. По мнению исследователя, Сванте Корнелла, это было связано с опасениями Турции испортить отношения с другим влиятельным игроком на Кавказе — Россией. Когда в апреле 1993 года армяне захватили Кельбаджарский район Азербайджана, президент Турции, Тургут Озал, обвинил Россию в поддержке Армении. Он также объявил, что Турция расширит военное сотрудничество с Азербайджаном и начнёт поставку оружия. В ответ министр обороны России Павел Грачев во время визита в Анкару, как сообщается, весьма недипломатично предупредил Анкару о том, чтобы она «держалась подальше от Азербайджана».

Вторая карабахская война 
Поддержку Азербайджану Турция оказывала также во время Второй Карабахской войны в 2020 году. После заключения заявления о прекращении огня Турция продолжала оказывать помощь Азербайджану по обезвреживанию мин и самодельных взрывных устройств на оставленных армянскими силами территориях. 11 ноября министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

Дипломатические отношения 

Турция признала независимость Азербайджана 9 ноября 1991 года. Турция стала первой страной, признавшей независимость Азербайджана в 1991 году. 

Дипломатические отношения между странами были установлены 14 января 1992.

Посольство Турции в Азербайджане открыто в январе 1992 года. Посольство Азербайджана в Турции открыто в августе 1992 года.

В парламенте Азербайджана действует межпарламентская группа по двустороннему сотрудничеству. Руководитель группы — Ахлиман Амирасланов.

В Великом национальном собрании Турции действует межпарламентская группа по двусторонним отношениям. Руководитель группы — Шамиль Айрым.

Действует Генеральное консульство Азербайджана в Стамбуле и Карсе.

Действует Генеральное консульство Турции в  Нахичевани и Гяндже.

Генеральным консулом Азербайджана в Стамбуле является Нармина Мустафаева.

Договорно-правовая база 
Между сторонами подписано 256 документов.

Некоторые соглашения

 Соглашение о преференциальной торговле (25 февраля 2020)

 Соглашение в сфере аэронавигационного обслуживания (май 2022)

Экономическое сотрудничество 
В 2000-е годы Азербайджан стал важным рынком сбыта турецких товаров. Турецкий ежегодный экспорт в Азербайджан за 2001—2011 годы вырос с 225 млн долларов до 2064 млн долларов.

25 февраля 2020 года в Баку состоялось VIII заседание Азербайджано-турецкого совета стратегического сотрудничества высокого уровня с участием президентов Азербайджанской Республики и Турецкой Республики, в рамках которого были подписаны азербайджано-турецкие документы.

В декабре 2020 года между Министерством энергетики Азербайджана и Министерством энергетики и природных ресурсов Турции был подписан Меморандум о взаимопонимании по поставкам природного газа в Нахичевань.

Между Турцией и Азербайджаном действует соглашение о преференциальной торговле.

С 1996 года действует межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству.

В Азербайджане действуют 5 000 юридических лиц и предпринимателей Турции.

В рамках соглашения о преференциальной торговле действует беспошлинный товарооборот 15 видов продукции.

На декабрь 2022 года Азербайджан инвестировал в экономику Турции около 20 миллиардов долларов. Турция инвестировала в экономику Азербайджана около 14 миллиардов долларов.

14 декабря 2022 года по итогам трехсторонних переговоров в городе Туркменбаши между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном подписаны межправительственное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве, межправительственная Рамочная программа по сотрудничеству в области науки, образования и культуры, межправительственный меморандум о взаимопонимании по созданию Совместной консультативной комиссии по таможенному сотрудничеству, межведомственный Меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества в области энергетики, а также межведомственный Меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества в области транспорта.

Нефтегазовая сфера

Баку-Тбилиси-Джейхан 

Баку-Тбилиси-Джейхан — трубопровод для транспортировки каспийской нефти к турецкому порту Джейхан, расположенному на берегу Средиземного моря.  3 февраля 2004 года в Баку состоялась церемония подписания документов о финансировании проекта Баку — Тбилиси — Джейхан с участием президентов Азербайджана, Грузии и Турции.

Официальное торжественное открытие всего нефтепровода прошло 13 июля 2006 в Джейхане. Это первый нефтепровод в СНГ, проложенный в обход России и при непосредственном участии США и Великобритании. С началом его работы в очередной раз существенно изменилась геополитическая расстановка сил в обширном регионе, охватывающем Среднюю Азию, Кавказ и акваторию Каспийского моря. Транспортировка значительных объёмов нефти, которая могла бы осуществляться через территорию России по существующему нефтепроводу Баку — Новороссийск, производится в обход России, что снижает её влияние в регионе.

Баку — Тбилиси — Эрзурум 
25 марта 2007 года состоялось торжественное открытие газопровода «Баку — Тбилиси — Эрзурум», на котором приняли участие главы Азербайджана, Грузии и Турции.

Nabucco 

Nabucco — проектировавшийся магистральный газопровод протяжённостью 3300 км из Туркмении и Азербайджана в страны ЕС, прежде всего Австрию и Германию. Проектная мощность составляла 26—32 млрд кубометров газа в год. Предполагаемая стоимость проекта — €7,9 млрд. Подготовка проекта велась с 2002 года. Строительство планировалось начать в 2011 году, а завершить к 2014 году. Бо́льшая часть газопровода должна была пройти через Турцию. 28 июня 2013 года было объявлено, что проект «Набукко» закрыт, приоритетным проектом теперь является Трансадриатический газопровод, а транспорт газа с месторождения Шах-Дениз из Азербайджана вообще находится под вопросом.

TANAP 
Проект TANAP был предусмотрен 17 ноября 2011 году на Третьем Черноморском энергетическом и экономическом форуме в Стамбуле. 26 декабря 2011 года между Турцией и Азербайджаном был подписан меморандум о взаимопонимании, консорциум для строительства и эксплуатации газопровода.

17 марта 2015 года, Реджеп Эрдоган, Ильхам Алиев и Георгий Маргвелашвили в городе Карс на Востоке Турции — официально встретились, чтобы заложить основание трубопровода и таким образом знаменовать начало работ по постройке газопровода. Строительство началось в 2015 году и завершено в июне 2018 года.

TANAP является частью Южного газового коридора, который подсоединится к Трансадриатическому трубопроводу (TAP).Трубопровод проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. Планируется, что одна ветка пройдёт из Турции к Греции, а оттуда в Албанию и до конечной точки в Италии. В проекте предусматривается  транспортировка газа с азербайджанского месторождения «Шах-Дениз». Газопровод начинается с Сангачальского терминала на территории Азербайджана. Первоначально планируемая пропускная способность газопровода составляет 16 млрд кубометров природного газа. Шесть миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию остальное - в Европу. К 2018 году газ попадёт в Турцию, в 2020 году после завершения строительства Трансадриатического газопровода (ТАР) газ поступит в Европу. Акционерами проекта являются SOCAR (58 процентов) Botas (30 процентов), BP (12 процентов).

12 июня 2018 года, в турецкой провинции Эскишехир, на компрессорно-измерительной станции состоялось открытие Трансанатолийского газопровода. Президенты Азербайджана и Турции запустили газопровод. 30 ноября 2019 года в поселке Ипсала турецкого города Эдирне состоялась церемония открытия соединения газопровода с Европой (Фаза-1).

SOCAR Turkey 
ГНКАР осуществила инвестиции в нефтехимический сектор Турции посредством покупки дочерней компанией SOCAR Turkey нефтехимического комплекса Petkim в 2008 году

STAR 
19 октября 2018 года в турецком городе Измир состоялось открытие нефтеперерабатывающего завода "STAR", принадлежащего азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR.

Завод предназначен для производства нафты, дизельного топлива, авиационного керосина, сжиженного газа и других продуктов, кроме бензина и мазута. Здесь будут перерабатываться такие сорта нефти, как Azeri Light, Kerkuk и Urals. Планируемая мощность - 10 млн тонн продукции в год.

Поставки газа 
В 2021 году Азербайджан поставил Турции 8 млрд 820,24 млн м3 газа.

Газ поставляется с месторождений Шах-Дениз-1 и Шах-Дениз-2.

Транспорт

Железная дорога Баку — Тбилиси — Карс 

«Железная дорога Баку — Тбилиси — Карс» — транспортный коридор, который соединит железнодорожные сети Азербайджана, Грузии и Турции. Предполагаемое время завершения строительства — 2011 год. Осуществление проекта началось в 2007 году. 7 февраля 2007 года Грузия, Азербайджан и Турция подписали межправительственное соглашение о создании железнодорожного коридора. В его рамках должна была построена железнодорожная линия от станции Ахалкалаки в Грузии до железнодорожной станции в городе Карс, протяжённостью 98 км, из которых 68 км приходится на долю турецкой, 30 км — грузинской территории.

30 октября 2017 года состоялась официальная церемония открытия железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК), на котором приняли участие Ильхам Алиев, Реджеп Тайип Эрдоган и Георгий Квирикашвили.

Доли 
Rafineri Holding (SOCAR Turkey Energy) - 60%

SOCAR - 40%

Товарооборот (тыс. долл) 

Структура экспорта Турции: готовая одежда.

Передвижение граждан 
Действует соглашение о безвизовых поездках граждан.

Образование 
На декабрь 2021 года в Турции обучаются 25 тысяч азербайджанских студентов. В Азербайджане - 3 тысячи турецких студентов. Из них около 700 — в Азербайджанском медицинском университете.

Здравоохранение 

Основное количество медицинского оборудования и инструментов больниц составляют оборудование и инструменты турецкого производства.

В Азербайджане прошли государственную регистрацию более 1 000 лекарственных средств производства Турции.

Развивается медицинский туризм.

Военное сотрудничество 
Турция является одним из основных партнёров Азербайджана в данной сфере. В январе 1992 года президент Азербайджана Аяз Муталибов заключил договор о военном сотрудничестве с Турцией, государством-членом НАТО. Вооружённые силы Азербайджана тесно сотрудничают с Вооружёнными силами Турции во многих сферах, вплоть до полного слияния в декабре 2022. Турецкие инструкторы обучают подразделения специального назначения, такие как Морская диверсионно-разведывательная бригада ВМС.

Совместные декларации 
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках официального двухдневного визита турецкой главы в Азербайджан 15 июня 2021 года подписали в городе Шуша совместную декларацию о союзнических отношениях, определив дорожную карту двусторонних отношений.

27 июля 2021 года Турция, Азербайджан и Пакистан подписали Бакинскую декларацию, направленную на укрепление связей, развитию сотрудничества.

Примечания

Ссылки 

 Посольство Турции в Азербайджане Официальный сайт  
 Посольство Азербайджана в Турции  Официальный сайт  
 Двустороннее сотрудничество